Pedro Rodríguez (cardeal) (????-1310), cardeal espanhol.
Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802), um político, jurista e economista espanhol.
Pedro Rodríguez de la Vega (1940-1971), um piloto mexicano de Fórmula 1.
Pedro Rodríguez (ciclista) (1950-), um ex-ciclista olímpico cubano.
Pedro Rodríguez (ciclista nascido em 1966) (1966-), um ex-ciclista olímpico equatoriano.
Pedro Rodríguez Sanjurjo, um ex-ciclista basco, profissional, unicamente, no ano de 1971.
Pedro Rodríguez Ledesma (1987-), mais conhecido como Pedrito, um futebolista espanhol que atua como atacante.
Pedro-Rodríguez, um município da Espanha na província de Ávila, comunidade autónoma de Castela e Leão